Евгений Михайлович Тимофеев: Тимофеев, Евгений Михайлович (1885—1941) — русский и советский политический деятель, эсер.
 Тимофеев, Евгений Михайлович (род. 1994) — киргизский горнолыжник.